Långö kan syfta på:

Finland 

 Långö, Karleby – en by i Öja i Karleby stad, 
 Långö, en del av Åselholm, Iniö, Åboland, 
 Långö, Houtskär,

Sverige 

 Långö, Nyköpings kommun, ö, Södermanlands län, 
 Långö naturreservat, Södermanland
 Långö, Västerviks kommun, ö, Kalmar län, 
 Långö, Karlskrona kommun, ö, Blekinge län, 
 Långö naturreservat, Tingsryds kommun, Kronobergs län,

Åland 

 Långö, del av Bolmö, ö, 
 Långö (Eckerö, Åland), halvö, 
 Långö (Geta, Åland), halvö,

Se även
Långön
Långör